Jeffrey "Jeff" Truchon-Viel, född 29 januari 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad för San Jose Sharks i National Hockey League (NHL) och spelar för San Jose Barracuda i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Phœnix de Sherbrooke och Titan d’Acadie-Bathurst i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Viel blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jeffrey Viel NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jeffrey Viel hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Personer från Rimouski
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Phœnix de Sherbrooke
Spelare i Titan d’Acadie-Bathurst
Spelare i San Jose Barracuda
Spelare i San Jose Sharks
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Gaulois du Collège Antoine-Girouard